«Живой лес»

 Живой лес (журнал)
 Живой лес (мультфильм)